Macreightia muenzenbergensis är en tvåhjärtbladig växtart som beskrevs av Constantin von Ettingshausen. Macreightia muenzenbergensis ingår i släktet Macreightia och familjen Ebenaceae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ljungordningen
muenzenbergensis